Silver Run ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Silver Run (Alabama)
 Silver Run (Carroll County, Maryland)
 Silver Run (Wicomico County, Maryland)
 Silver Run (Mississippi)
 Silver Run (Ohio)